Денисевич — фамилия:
 Денисевич, Анатолий Юлианович — советский партийный и государственный деятель.
 Денисевич, Иван Иванович (род. 1984) — белорусский футболист, полузащитник «Ислочи».
 Денисевич, Михаил Николаевич (род. 1950) — основатель и первый ректор Уральского гуманитарного института.
 Денисевич, Николай Юлианович (1899—1965) — советский военачальник, генерал-майор.
 Денисевич, Стефан

См. также 
 Денисов
 Денисенко